Лулым может означать:

Топонимы 

 Лулым — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.
 Лулым — бывшая деревня в Кизнерском районе Удмуртии.
 Лулым — речка в Балезинском районе Удмуртии, правы приток реки Кеп.